Галицијски језик () је један од језика Шпаније. То је матични језик аутономне заједнице Галиције, где је званичан заједно са кастиљанским шпанским. Веома је близак португалском језику.

Осим Галиције, говори се у руралним зонама Ел Бјерса (провинција Леон), у једној архаичној форми која је слична португалском и леонском језику, у три општине у провинцији Касерес у Долини Халима (Валверде дел Фресно, Елхас и Сан Мартин де Требехо), и у Хиспаноамерици, у заједницама у којима је број галицијских емиграната велик, посебно Буенос Ајресу (Аргентина).

Историја 
Галицијски је романски језик, који је настао од некадашњег галицијско-португалског језика, средњовековног језика који је настао од латинског у северозападним областима Иберијског полуострва, конкретно у римској провинцији Галецији, тј. у данашњој Галицији, северном Португалу, Астурији, Леону и делу провинције Замора.

Примери

Извори 
 * Мала енциклопедија „Просвета“, четврто издање, Београд, 1986

Ибероромански језици
Језици Шпаније
Галиција (Шпанија)